Юра́тишки () — городской посёлок в Ивьевском районе Гродненской области Белоруссии. Административный центр Юратишковского сельсовета. Население 1281 человека (на 1 января 2019 года).

География 
Расположен в 16 км к северо-востоку от города Ивье, в 174 км от Гродно, проходит автодорога Ивье — Юратишки — Ошмяны — Островец .

История

16-17-ое столетия 
Юратишки известны с начала XVI века как частное владение Гаштольдов, перешедшее к ним в качестве приданного от князей Гольшанских. Имели статус местечка. Около 1520 года будущий канцлер Великого княжества Литовского, виленский воевода Альбрехт Гаштольд построил в Юратишках Николаевскую церковь с приделом святой Параскевы. 6 июня 1532 года Гаштольд пожаловал церкви 5 участков земли в самих Юратишках, более 5 волок пашни и сенокоса, право собирать торговую пошлину во время ярмарок в дни памяти святителя Николая Чудотворца (9 мая и 6 декабря по юлианскому календарю), а также на «Десятуху» (десятая пятница после Пасхи, посвящённая памяти святой Параскевы Пятницы). После смерти сына Альбрехта Гаштольда Станислава в 1542 году Юратишки перешли к великому князю литовскому Сигизмунду Старому, который передал их своему сыну Сигизмунду Августу. Однако, с разрешения великого князя право пользования местечком сохраняла вдова Альбрехта Гаштольда София, княжна Верейская, до своей смерти в 1549 году. С этого года Юратишки становятся частью Трабского староства. 

В 1580 году великий князь литовский и король польский Стефан Баторий пожаловал Юратишки князю Василию Телятевскому, перебежчику из Москвы, который был воеводой царя Ивана Грозного в Полоцке. После смерти князя местечко Юратишки и деревня Семёнки перешли к его вдове Авдотье из рода князей Солнцовых и их дочери Марии. После брака Марии с Григорием Фёдоровичем Ходковичем Немирой Стефан Баторий по просьбе Авдотьи Солнцевой передал Юратишки в пожизненное владение Григорию Немире и его сыну Яну. Король также принял во внимание ходатайство киевского каштеляна Павла Сапеги, под началом которого служил Григорий Немира. 7 января 1650 года по просьбе новогрудского городничего Яна Немиры король польский и великий князь литовский Ян Казимир даровал Юратишкам право на проведение еженедельных торгов по воскресеньям. 

Ян Немира 23 мая 1663 года с разрешения короля уступил своё пожизненное право на владение Юратишками своему сыну, дерптскому хорунжему Иерониму Немире. После смерти Иеронима его жена Екатерина из рода Богуфалов с разрешения короля польского Августа II 15 июля 1698 года  передала Юратишки во владение сына Иеремии, также дерптского хорунжего. Иеремия 12 октября 1703 года с согласия того же Августа II передал Юратишки во владение пинскому обозному Михаилу Антонию Коптю.

18-19-е столетия 
Михаил Антоний Копоть в 1717 году добился передачи Юратишек из числа государственных имений в земские, пользуясь тем, что после Северной войны в местечке оставалось лишь три хозяйства. Дочь Коптя Констанция, выйдя замуж за Франтишка Костялковского, получила Юратишки в качестве приданного. Юратишки при Костялковских были частью имения Бокшишки, сохраняя статус местечка. 

За долги сыновей Франтишка Каэтана, Андрея и Тадеуша (был послом на Четырёхлетнем сейме), Юратишки, наряду с их другими имениями, были по решению эксдивизорско-таксаторского суда поделены между их кредиторами. Основная часть местечка и окрестных земель достались смоленскому подчашему Павлу Родкевичу, который ранее имел Юратишки в залоге от Костялковских, и его сыну Игнатию. Части, доставшиеся иным кредиторам, позже купил другой сын Павла Родкевича трабский пробощ, каноник инфлянтский и смоленский Андрей Родкевич. Таким образом, в конце XVIII века Юратишки стали владением рода Родкевичей, в руках которых находились до 1939 года. 

В 1845 году  деревянная церковь Святого Николая Чудотворца в Юратишках была капитально отремонтирована.  

В 1861 году имение Юратишки Ошмянского уезда принадлежало помещику Гедимину Просперу Родкевичу. В имении насчитывалось 223 крепостных душ мужского пола и 46 издельных дворов. Всего удобной земли в имении было 460 десятин (по 2 десятины на душу). Пригона отбывалась 156 дней со двора для крепостных душ мужского пола и 104 дня для душ женского пола. Сгона было по 6 дней для рабочих душ мужского и женского пола. Натуральные повинности — ночной караул, строительные дни и другие — отбывались по очереди.

В 1862 году в местечке было открыто народное училище. В 1867 году здесь насчитывался 151 житель, действовала церковь. В 1885 году 120 жителей, 28 мещан, работало волостное правление, церковно-приходская школа, трактир. В 1897 году 41 двор, 311 жителей, церковь, часовня, магазин, 2 питейных дома, народное училище (76 учеников).

20-21-е столетия 
В 1905 году — село, 310 жителей, 169 десятин земли. В имении Радкевича — 23 жителя, 450 десятин земли. В 1909 году 40 дворов, 286 жителей. В 1915 году село было оккупировано войсками кайзеровской Германии. В местной церкви оккупанты открыли госпиталь, который позже был переведен в частный дом. С января 1919 года по июль 1920 года село было оккупировано поляками. В июле-сентябре 1920 года здесь действовал волостной ревком.

По итогам Рижского мирного договора Юратишки отошли Польше и стали центром гмины Воложинского повета Новогрудского воеводства. В 1921 году в селе насчитывалось 33 двора, 203 жителя, в имении — 1 двор, 16 жителей. Работала школа. В 1937 году был построен костёл (в 1965 году разрушен).

С 18 сентября 1939 года — в составе Белорусской ССР. С 15 января 1940 года — центр Юратишковского района. Были открыты клуб, библиотека, амбулатория, 7-летняя школа (с 1947 года — средняя), почтовое отделение. 

С 12 октября 1940 года (76 дворов, 359 жителей) — центр сельсовета Юратишковского района Барановичской области. В сельсовет входили 44 населённых пункта (642 двора, 3310 жителей). С конца июня 1941 года до 7 июля 1944 года все они были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. В Юратишках размещался фашистский гарнизон. 2 апреля 1944 года партизаны бригады «Неуловимые» разгромили гарнизон. Действовал подпольный районный комитет РКП(б) и райком ЛКСМБ. С 23 декабря 1957 года Юратишки — городской посёлок. С 3 мая 1962 года — центр поселкового Совета. С 20 января 1960 года — в составе Ивьевского района. В 1960-1975 годах в посёлке работало медицинское училище.  

В 1999 году в посёлке насчитывалось 648 дворов, 1790 жителей. 

В 2003 году в посёлке был построен костёл Преображения Господня.

По состоянию на 1 января 2017 года в посёлке проживали 1328 человек.

Достопримечательности 

 Церковь Святого Николая
 Костёл Преображения Господня
 Усадебный дом, XIX в.

Памятные места 
Братская могила г.п. Юратишки — воинское захоронение 79 воинов и партизан (43 неизвестных), погибших в боях за освобождение посёлка Юратишки от немецко-фашистских захватчиков; фундаментальный памятник коленопреклоненного воина Советской Армии из бронзы на постаменте установлен в 1957 году; постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 года № 578 «Аб статусе гісторыка-культурных каштоўнасцей» придан статус историко-культурной ценности и категория "3".

Население

См. также 
 Юратишковский сельсовет
 Ивьевский район
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Ивьевский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Населённые пункты Ивьевского района
Посёлки городского типа Гродненской области
Городские посёлки Белоруссии